Het FIA Formule 3-kampioenschap 2019 was het eerste seizoen van het FIA Formule 3-kampioenschap, na de samenvoeging tussen de GP3 Series en het Europees Formule 3-kampioenschap.

Robert Shwartzman werd de eerste kampioen in de klasse met een tweede plaats in de eerste race op het Sochi Autodrom, wat genoeg was om zijn teamgenoot en laatste concurrent Jehan Daruvala voor te blijven.

Teams en coureurs

Coureurs 
 Keyvan Andres: Europees Formule 3-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → HWA Racelab
 Marcus Armstrong: Europees Formule 3-kampioenschap (Prema Theodore Racing) → Prema Theodore Racing
 David Beckmann: Europees Formule 3-kampioenschap (Trident) → ART Grand Prix
 Jehan Daruvala: Europees Formule 3-kampioenschap (Carlin) → Prema Theodore Racing
 Devlin DeFrancesco: GP3 Series (MP Motorsport) → Trident
 Alessio Deledda: Italiaans Formule 4-kampioenschap (Technorace A.S.D.) → Campos Racing
 Felipe Drugovich: Euroformula Open (RP Motorsport) → Carlin Buzz Racing
 Andreas Estner: ADAC Formule 4-kampioenschap (Neuhauser Racing) → Jenzer Motorsport
 Sebastián Fernández: Europees Formule 3-kampioenschap (Motopark) → Campos Racing
 Max Fewtrell: Eurocup Formule Renault 2.0 (R-ace GP) → ART Grand Prix
 Jake Hughes: GP3 Series (ART Grand Prix) → HWA Racelab
 Raoul Hyman: Aziatische Formule 3-kampioenschap (Dragon HitechGP) → Sauber Junior Team by Charouz
 Simo Laaksonen: GP3 Series (Campos Racing) → MP Motorsport
 Liam Lawson: ADAC Formule 4-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → MP Motorsport
 Christian Lundgaard: Eurocup Formule Renault 2.0 (MP Motorsport) → ART Grand Prix
 Teppei Natori: Japans Formule 4-kampioenschap (Honda Formula Dream Project) → Carlin Buzz Racing
 Niko Kari: GP3 Series (MP Motorsport) → Trident
 Alex Peroni: Eurocup Formule Renault 2.0 (MP Motorsport) → Campos Racing
 Artjom Petrov: Europees Formule 3-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → Jenzer Motorsport
 Pedro Piquet: GP3 Series (Trident) → Trident
 Leonardo Pulcini: GP3 Series (Campos Racing) → Hitech Grand Prix
 Logan Sargeant: Eurocup Formule Renault 2.0 (R-ace GP) → Carlin Buzz Racing
 Fabio Scherer: Europees Formule 3-kampioenschap (Motopark) → Sauber Junior Team by Charouz
 Robert Shwartzman: Europees Formule 3-kampioenschap (Prema Theodore Racing) → Prema Theodore Racing
 Yuki Tsunoda: Japans Formule 4-kampioenschap (Honda Formula Dream Project) → Jenzer Motorsport
 Richard Verschoor: GP3 Series (MP Motorsport) → MP Motorsport
 Jüri Vips: Europees Formule 3-kampioenschap (Motopark) → Hitech Grand Prix
 Bent Viscaal: Euroformula Open (Teo Martín Motorsport) → HWA Racelab
 Ye Yifei: Eurocup Formule Renault 2.0 (Josef Kaufmann Racing) → Hitech Grand Prix)
 Lirim Zendeli: ADAC Formule 4-kampioenschap (US Racing – CHRS) → Sauber Junior Team by Charouz

 Tijdens het seizoen
 Artjom Petrov verliet na het eerste raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya het team Jenzer Motorsport vanwege een gebrek aan sponsors. In het raceweekend op de Red Bull Ring werd hij vervangen door Giorgio Carrara. Tijdens het weekend op Silverstone reed Federico Malvestiti in zijn plaats. Op de Hungaroring reed Carrara weer op Petrovs plaats. Charles Leong neemt het stuur over voor de laatste ronde van het seizoen in Sotsji.
 David Schumacher zal Alex Peroni vervangen tijdens de ronde van Sotsji voor het team van Campos Racing.

Teams 
 De teams ART Grand Prix, Campos Racing, Jenzer Motorsport, MP Motorsport en Trident kwamen in 2018 uit in de GP3 Series. ART, Campos, MP en Trident komen eveneens uit in de Formule 2.
 De teams Carlin, Hitech Grand Prix en Prema Theodore Racing kwamen in 2018 uit in het Europees Formule 3-kampioenschap. Carlin en Prema komen eveneens uit in de Formule 2.
 Het team Charouz Racing System kwam in 2018 uit in de Formule 2 en is uitgebreid naar de FIA Formule 3.
 Het team HWA Racelab kwam in 2018 uit in de DTM en is overgestapt naar de FIA Formule 3.

Races 
Op 5 december 2018 werd de FIA Formule 3-kalender van 2019 bekend.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

Formule 3
Autosport in 2019